Ida Corr, (n. pe 14 martie 1977 Aarhus, Danemarca) este o cântăreață, compozitoare și producătoare din Danemarca. Aceasta a devenit cunoscută în urma piesei „Let Me Think About It” cu Fedde le Grand. Single-ul a ajuns pe prima poziție în Billboard Hot Dance Airplay, Bulgaria și Brazilia, și locul 2 în Marea Britanie și Romania.

Discografie 
2005: Street Diva
2006: Robosoul
2008: One
2009: Under The Sun

Note

Legături externe 

 Sit web oficial
 Ida Corr Web  
 Sit MySpace oficial

Nașteri în 1977
Cântărețe de muzică pop
Muzicieni danezi
Danezi în viață
Nașteri pe 14 martie
Femei din Danemarca